Vodanovic ist der Familienname folgender Personen:

 Hernán Vodanovic (Hernán Vodanovic Schnake; * 1946), chilenischer Jurist und Politiker 
 Sergio Vodanovic (Sergio Vodanovic Pistelli; 1926–2001), kroatisch-chilenischer Jurist und Dramatiker